Гора Орлова — топоним.

Населённые пункты 
 Орлова Гора — местечко (населённый пункт) в Стругокрасненском районе Псковской области России.
 Орлова Гора — деревня в Щучинском районе Гродненской области Белоруссии.

Горы 
 Гора Орлова — одна из вершин Бардымского хребта на Среднем Урале в России.